Tihanyi Miklós (1850–1885) színész
 Tihanyi Miklós (1880–1913) színész